Mezőkovácsháza steht für folgende Orte in Ungarn:
 Mezőkovácsháza, Kleinstadt
 Kleingebiet Mezőkovácsháza, frühere Verwaltungseinheit
 Kreis Mezőkovácsháza